Anton I van Croÿ (1385–1475), de Grote Croÿ, Bourgondisch staatsman,  graaf van Porcien en Guines, stadhouder in Luxemburg;
 Anton van Croÿ (bisschop van Thérouanne) (1465/70 - 21 september 1495);
 Anton van Croÿ-Chimay (na 1455 - 1546), heer van Sempy, was een edelman uit het huis Croÿ in dienst van het huis Habsburg.

 1451-1475: Anton van Croÿ